La famille Masreliez est une famille d'artistes d'origine française avec une branche suédoise. Certains membres de la famille viendront en Suède au , convoqué en Suède par le roi Gustaf III pour faire la décoration de châteaux durant l'âge d'or des relations Suède-France.

En premier, en 1748, viendra le Grenoblois Adrien Masreliez, introducteur en Suède du rococo français, qui va décorer la chapelle du château royal, la bibliothèque de Louise Ulrique à Drottningholm (où habite la famille royale aujourd'hui), la chambre à coucher du roi à Gripsholm, les orgues de la cathédrale d'Uppsala. Les deux fils de Masreliez, Louis Adrien (1748-1810) et Jean Baptiste Edoard Barbe (1753-1801) perpétuèrent la tradition.

Autres membres bien connus 
 Curt Masreliez (1919 - 1979), acteur
 C. Johan Masreliez (1939 - ), physicien avec le théorème de Masreliez et la théorie du cosmos à expansion d'échelle

Famille française
Famille suédoise
Décorateur français
Décorateur suédois
Homonymie de patronyme